Neporadza può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Neporadza – comune del distretto di Rimavská Sobota, nella regione di Banská Bystrica
Neporadza – comune del distretto di Trenčín, nell'omonima regione